Сно — многозначное понятие

 Сно  — фамилия, известный носитель: Сно, Эвандер

 Сно — село в Грузии (Казбегский муниципалитет)

СНО — аббревиатура.
 СНО — система налогообложения
 СНО — сливные нефтяные остатки
 СНО — средство навигационного обеспечения, средство навигационной обстановки
 СНО — Союз немецких офицеров (с 1943 по 1945)
 СНО — смесь нефтяных отходов
 СНО — Совет национальной обороны
 СНО — система начального образования
 СНО — система нормативного обеспечения
 СНО — система навигационного оборудования
 СНО — средства наземного обеспечения, средства наземного обслуживания, средства наземного оборудования
 СНО — смесь отработанных нефтепродуктов
 СНО — студенческое научное общество
 СНО — средства навигационного оборудования
 СНО — служба нестандартного оборудования
 СНО —  синдром нехватки отношений